

Cinema 
 I due mondi di Charly (Charly) – film del 1968 diretto da Ralph Nelson
 charly – film del 2007 diretto da Isild Le Besco

Geografia 
 Charly – comune del dipartimento dello Cher (Francia)
 Charly – comune del dipartimento del Rodano (Francia)
 Charly-Oradour – comune del dipartimento della Mosella (Francia)
 Charly-sur-Marne – comune del dipartimento dell'Aisne (Francia)

Musica 
 Charly – singolo dei Prodigy del 1991
 Charly Records – etichetta discografica britannica